Czeka na nas świat – piosenka zespołu Andrzej i Eliza wydana w 1974 roku
 Czeka na nas świat – polski komediodramat z 2006 roku